Termenul „Pitulice” se poate referi la:

Pitulice, pasăre
Mioara Pitulice, cântăreață de muzică populară